Miejscowości w USA:
 Wendell – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Gooding
 Wendell – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Wendell – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
 Wendell – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake
Gminy w USA:
 Wendell (ang. Wendell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
 Wendell (ang. Wendell Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin

Osoby:
 Jonas Wendell (ur. 25 grudnia 1815, zm. 14 sierpnia 1873) – kaznodzieja adwentystyczny